29-й Чемпионат СССР по классической борьбе 1960 года проходил в Тбилиси (наилегчайший, полулёгкий, полусредний и полутяжёлый веса) и Саратове (легчайший, лёгкий, средний и тяжёлый веса) с 9 по 12 марта.
В соревнованиях участвовало 212 борцов.

Медалисты

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Спортивный ежегодник 1960 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Спорт в Грузии в 1960 году
Спорт в России в 1960 году
1960 год в Саратовской области
Спортивные соревнования в Тбилиси
Спортивные соревнования в Саратове
Март 1960 года
Чемпионаты СССР в 1960 году
Соревнования по борьбе в Грузии